Slovo kánon (z řeckého κανών kanón norma, pravidlo, měřítko, stéblo) označuje:
Náboženství
V náboženství, zejména v křesťanství označuje kánon zejména závazné spisy:
 biblický kánon – kánon Starého zákona a kánon Nového zákona
 výnosy církevních koncilů
 kanonizace znamená svatořečení, připočtení ke sboru svatých

V katolické církvi může kánon značit:
 v liturgii (římský ritus) se nazývá kánonem eucharistická modlitba
 kánon může označovat též oficiální Seznam světců a mučedníků katolické církve
 kánon (kanonické právo) – v kanonickém právu základní část právního předpisu

V pravoslavných církvích znamená kánon
 pravidlo všeobecného sněmu nebo všeobecné uznávaného místního sněmu či některého |církevního Otce (obsaženy jsou v kanonické sbírce, která je základem církevního práva); ani biskup ani místní sněm nemůže zrušit žádný kánon (jedině všeobecný sněm)
 Eucharistická část liturgie (např. sv. Jana Zlatoústého) se nazývá eucharistický kánon
 Specifický hymnický útvar, který je běžnou součástí bohoslužeb Byzantského ritu (především jitřní, ale i povečeří a půlnočnice): skládá se z devíti písní, každá píseň začíná tematicky pevně určeným irmosem a pokračuje několika tropary. Těchto kánonů je používáno veliké množství. Patří největším skvostům byzantské hymnografie.
 Modlitební pravidlo
 Úkol uložený k vykonání pokání apod.

Umění
 kánon (hudba) – vícehlasá píseň, v níž jsou jednotlivé hlasy vzájemně časově posunuty
 kánon (Polykleitos) – ideálního zobrazení mužské postavy definovaný starořeckým sochařem Polykleitem
 kánon postavy – pravidla pro proporce lidského těla obecně ve výtvarném umění
 soubor pravidel, kterými se dané umělecké odvětví řídí jako základními zásadami

Ostatní
 kánon (fikce) – oficiální svět daného příběhu
 Kánon Star Treku – fiktivní svět obsažený v souboru oficiálních filmů a seriálů
 Kánon Sherlocka Holmese – soubor románů a povídek o Sherlocku Holmesovi, jejichž autorem je Arthur Conan Doyle
 kánon (filosofie) – spisy Démokritovy a Epikúrovy
 kánon (matematika) – obecné řešení úlohy, podle níž mohou být řešeny speciální problémy
 kánon (typografie) – velikost písma (36 bodů) – trojcicero

Související články 
 Kanón (rozcestník)
 Nomokánon